Edouard Lizop (1917-1995), un activiste français et une figure importante du catholicisme français ;
 Raymond Lizop (1879-1969). un professeur agrégé d'histoire et de géographie.